Фінал Кубка націй ОФК 2000 року визначав переможця турніру і відбувся 28 червня 2000 року на стадіоні «Патер Те Хоно Нуї», Папеете, Таїті. 

У ньому вдруге поспіль зустрілись збірна Австралії та Нова Зеландія, а загалом це був четвертий виступ у фіналі для Австралії, вигравши фінали у 1980 та 1996 роках. Для Нової Зеландії це було їх третьою появою у фіналі після переможного фіналу в 1973 та 1998 роках.

Голи Шона Мерфі та Крейга Фостера принесли Австралії перемогу 2:0 і загалом третій третій титул Кубка націй ОФК. Крім того ця перемога дозволила австралійцям представляти федерацію на Кубку конфедерацій 2001 року, вдруге у своїй історії.

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Кубок націй ОФК 2000 на RSSSF  

2000 у футболі
Кубок націй ОФК
Червень 2000